L'altalena della morte (Somebody's Done For) – romanzo di David Goodis, I Gialli Mondadori n. 1035
L'altalena della morte (If I Die Before I Wake) – romanzo di Sherwood King, I Gialli Mondadori n. 1226